Modus Operandi ist:
 Modus Operandi, lateinische Phrase
 Modus Operandi (2008), belgischer Dokumentarfilm von Hugues Lanneau (2008)
 Modus Operandi (2009), US-amerikanischer Spielfilm von Frankie Latina (2009)
 Modus Operandi (Album), Musikalbum von Photek (1997)
 Modus Operandi, Album des Ruffiction-Rappers Arbok 48 (2012)